Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Kobiet 1986 – pierwsze mistrzostwa świata C w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do Mistrzostw Świata B 1987. Odbył się w dniach 31 października – 8 listopada 1986 roku w Hiszpanii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Faza zasadnicza

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1986
1986 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Hiszpanii
1986 w Hiszpanii